Sixt Kapff ist der Name folgender Personen:

* Sixt Eberhard von Kapff (1774–1851), württembergischer Jurist und Staatsbeamter
 Sixt Friedrich Jakob Kapff (1809–1887), deutscher Jurist, Fossiliensammler und Präparator
 Sixt Gottlieb Kapff (1724–1780), deutscher Professor am Seminar in Denkendorf
 Sixt Jakob von Kapff (Jurist) (1735–1821), deutscher Jurist
 Sixt Jakob von Kapff (Theologe) (1765–1848), deutscher evangelischer Theologe
 Sixt Karl Kapff (1805–1879), deutscher Theologe
 Sixt Wilhelm Alexander Kapff (1814–1877), deutscher Pädagoge und Revolutionär
Siehe auch:
 Ernst Kapff (Sixt Ernst Kapff; 1863–1944), deutscher Schriftsteller, Pädagoge und Archäologe